Orizona kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orizona (ort), Goiás, 
 Orizona (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar